Кало́жицкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Волосовского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Каложицы.

С 1 января 2006 года и до упразднения главой поселения и главой администрации являлась Колосова Елена Васильевна.

Географические данные 

 Расположение: западная часть Волосовского района
 Граничит:
 на севере — с Зимитицким сельским поселением
 на северо-востоке — с Терпилицким сельским поселением
 на востоке — с Большеврудским сельским поселением
 на юге — с Курским сельским поселением и Беседским сельским поселением
 на западе и северо-западе — с Кингисеппским районом
 По территории поселения проходят автомобильные дороги:
  () «Нарва» (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией)
  (Гатчина — Ополье)
  (Пружицы — Красный Луч)
  (Хотыницы — Каложицы)
 Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 35 км
 По южной границе поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород

История 
Каложицкий сельсовет с центром в деревни Хотыницы в составе Волосовского района был образован 16 июня 1954 года путём объединения Беседского и Хотыницкого сельсоветов.

С 1 февраля 1963 по 12 января 1965 года после упразднения Волосовского района Каложицкий сельсовет входил в состав Кингисеппского сельского района.

По данным 1973 года в состав сельсовета включён упразднённый Молосковицкий сельсовет.

По данным 1990 года центр сельсовета перенесён в посёлок Каложицы, из состава сельсовета был вновь выделен Беседский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Каложицкий сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Каложицкую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным Законом № 64-оз от 24 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Каложицкое сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Каложицкой волости.

В мае 2019 года Беседское, Каложицкое и Курское сельские поселения влились в Большеврудское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились 10 населённых пунктов — 2 посёлка и 8 деревень:

Постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 года № 1408 «О присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов в Ленинградской, Московской, Пермской и Тамбовской областях» новой деревне было присвоено наименование Кудрино.

28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей была упразднена деревня Малые Озертицы.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Волосовского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году